Selon les pays l'expression « maire d'arrondissement » a différentes significations :
 maire d'arrondissement (bezirksbürgermeister), en Allemagne, dirigeant administratif d'un arrondissement municipal ;
 maire d'arrondissement, en France, personne élue parmi les conseillers municipaux de l'arrondissement municipal pour assurer certaines fonctions sous l'autorité du maire de la ville. Les maires d'arrondissement sont élus à Paris et à Lyon. À Marseille on parle de secteurs et non d'arrondissements ;
 maire d'arrondissement, au Québec (Canada), personne élue pour diriger un des arrondissements de Montréal.